

Полаєво — гміна в Чарнковсько-Тшцянецькому повіті Великопольського воєводства
 Полаєво — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Полаєво — село в гміні Полаєво Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства